Астрюк може да се отнася за:
 Александър Астрюк (р. 1923), френски режисьор и кинотеоретик
 Жан Астрюк (1684 – 1766), френски лекар и филолог